Сен-Панталео́н-де-Ларш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 85 км на південь від Ліможа, 29 км на південний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1923 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4882,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Панталеон-де-Ларш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Панталеон-де-Ларш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез